Grand Prix Francji 1998 – ósma runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1998.

Lista zgłoszeń 
Źródło: Wyprzedź Mnie

Kwalifikacje 
Źródło: F1Ultra

Wyścig 

Źródło: F1Ultra

Najszybsze okrążenia 
Źródło: Wyprzedź Mnie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy 
Źródło: F1Ultra

Konstruktorzy 
Źródło: F1Ultra

Przypisy 

1998
1998 w Formule 1
1998 we Francji